Трасса Боавишта () — гоночная трасса, проложенная по городским улицам Порту, Португалия, на которой проводился Гран-при Португалии в классе Формула-1 в  и  годах. В 2007 году на трассе прошёл один из этапов чемпионата мира в классе WTCC.

Самая длинная прямая трассы проходила по улице Порту Avenida da Boavista, отсюда и происходит название трассы Boavista.

Гран-при Португалии на трассе Боавишта

Входившие в чемпионат мира Формулы-1

Не входившие в чемпионат мира Формулы-1

Ссылки 
 Официальный сайт
 Google Maps

Боавишта
Боавишта
Боавишта
Боавишта